A 738-as jelzésű regionális autóbusz Érd, autóbusz-állomás és a Favágó utca (Teleki iskola) között közlekedik iskolai előadási napokon, a Bem tér érintésével. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 
A teljes útvonalon csak egy-egy indulás halad végig. Egyes Dévai utcáig közlekedő csonkamenetek nem térnek be a Teleki iskola után a Bem térre.
A tanítási napokon 7:05-kor Autóbusz-állomástól induló 734-es és 736-os busz a Bem tértől 738-as jelzéssel folytatja útvonalát a Teleki iskolához.
A tanítási napokon 14 és 16 órakor Teleki iskolától induló autóbusz a Bem tér után 733-as jelzéssel az Autóbusz-állomásig közlekedik.

!colspan=2|Perc (↓)
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=17|
|Autóbusz–állomásinduló végállomás
|
|-
|2
|Kálvin tér
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|-
|5
|Széchenyi tér
|align=left| (Érd felső megállóhely)
|-
|7
|Rómer Flóris tér
|align=left|
|-
|8
|Szent László tér
|align=left|
|-
|10
|Martinovics utca
|align=left|
|-
|11
|Kende utca
|align=left|
|-
|12
|Tárnoki út
|align=left|
|-
|13
|Bihari utca
|align=left|
|-
|14
|Börzsöny utca
|align=left|
|-
|15
|Hargitai utcavonalközi induló végállomás
|
|-
|16
|Törcsvári utca
|
|-
|18
|Füzérvári utca
|
|-
|19
|Dévai utca
|
|-
|21
|Kalotaszegi utca
|align=left|
|-
|23
|Dévényi utca
|align=left|
|-
|24
|Sóskúti út
|align=left|
|-
|26
|0
|Bem térvonalközi induló végállomás
|align=left|
|-
|28
|1
|Fűtő utca
|
|-
|31
|4
|Bányász utca
|
|-
|35
|10
|Favágó utca (Teleki iskola)
|
|-
|38
|11
|Festő utca
|
|-
|39
|13
|Aknász utca
|
|-
|41
|15
|Sóskúti út
|align=left|
|-
|20
|43
|Bem térvonalközi érkező végállomás
|align=left|
|-
!rowspan=17|
|22
|Sóskúti út
|align=left|
|-
|23
|Dévényi utca
|align=left|
|-
|25
|Hargitai utca
|
|-
|26
|Törcsvári utca
|
|-
|28
|Füzérvári utca
|
|-
|29
|Dévai utcavonalközi érkező végállomás
|
|-
|31
|Kalotaszegi utca
|align=left|
|-
|32
|Börzsöny utca
|align=left|
|-
|33
|Bihari utca
|align=left|
|-
|34
|Tárnoki út
|align=left|
|-
|35
|Kende utca
|align=left|
|-
|36
|Martinovics utca
|align=left|
|-
|38
|Szent László tér
|align=left|
|-
|39
|Rómer Flóris tér
|align=left|
|-
|41
|Széchenyi tér
|align=left| (Érd felső megállóhely)
|-
|44
|Kálvin tér
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|-
|46
|Autóbusz–állomásvégállomás
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|}

Csonkamenetek a viszonylaton
Hargitai utca → Bem tér → Favágó utca (Teleki iskola) → Bem tér
Bem tér → Favágó utca (Teleki iskola) → Bem tér
Bem tér → Favágó utca (Teleki iskola) → Dévai utca
Bem tér → Favágó utca (Teleki iskola) → Bem tér → Dévai utca

Források 

Volánbusz
Érd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak